De President's Cup 1982 was de 12e editie van de President's Cup, later Korea Cup genoemd. Het toernooi werd gehouden van 5 tot en met 18 juni 1982. Aan het toernooi deden 10 landen mee. Zuid-Korea en het Braziliaanse Operário FC werden samen kampioen, in de finale werd het 0–0. PSV werd derde.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Externe link
President's Cup 1982 op rsssf.com

Voetbal in 1982
Korea Cup